Draghund är en samlingsbeteckning för olika arbetande och sportande hundar:

Slädhundar
Vagnshundar som drar kärror på till exempel marknader, se Sennenhund
Andra hundar som drar fordon på barmark, se Draghundssport
Hundar av kamphundstyp som drar tunga vikter, se Weight pulling

Brukshundar
Draghundsport
Transport